Афганські війни, три війни між Еміратом Афганістан та Великою Британією з метою протидії погрозі Британській Індії від зростаючого впливу Російської імперії в Еміраті Афганістан.
 Під час першої Афганської війни 1838—1842 років був знищений британський гарнізон у Кабулі;
 Під час другої Афганської війни 1878—1880 років генерал Роберті зайняв Кабул і Кандагар;
 Мирний договір у третій Афганській війні (1919) був підписаний після того, як у небі Кабулу з'явився перший аероплан, яких до того ніхто там не бачив.

Література 
 ;

Війни Великої Британії
Війни Афганістану